Az 1992–1993-as magyar férfi vízilabda-bajnokság a nyolcvanhatodik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak. Az alapszakasz után az 1-4. helyezettek play-off rendszerben játszottak a bajnoki címért.

A KSI új neve Csanádi Árpád KSI lett.

Alapszakasz 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Rájátszás 
Elődöntő: Újpesti TE–Tungsram SC 8–6, 9–7 és BVSC-Schiller Opel–Vasas SC-Plaket 12–11, 9–8

Döntő: Újpesti TE–BVSC-Schiller Opel 10–9, 11–3

A góllövőlista élmezőnye

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Magyar sportévkönyv 1994

Vízilabda-bajnokság évei
Magyarferfivizilabdabajnoksag
Magyarferfivizilabdabajnoksag